Culebrilla puede referirse a:

 La erupción cutánea producida por el Herpes zóster.
 El nombre común de la planta Dracunculus canariensis El nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.
 El nombre común del insecto Coraebus undatus'''.